Taurines peut faire référence à :
 Charles Gailly de Taurines (1857-1941), un historien et écrivain français ;
 Jean Taurines (1884-1958), un homme politique français ;
 Julien Taurines (né en 1978), un judoka français.

Voir aussi 
 Taurines, une ancienne commune française de l'Aveyron, rattachée à Centrès en 1829
 Taurine

Ancienne commune dans l'Aveyron